La Fußball-Bundesliga 2000-01 va ser la 38a edició de la Lliga alemanya de futbol, la competició futbolística més important del país.

Classificació

Resultats

Referències 

Lliga alemanya de futbol
Competicions futbolístiques del 2000
Competicions futbolístiques del 2001